Madrigal del Monte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Madrigal del Monte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Madrigal del Monte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar